Il figlio perduto – miniserie televisiva in 4 puntate del 1983 per la regia di Maurizio Rotundi, con Lino Troisi, Franca Nuti, Francesco Caruso Cardelli, Francesca Topi, David Riondino (Rai 1)
Il figlio perduto (The Lost Son) – film del 1999 di Chris Menges, con Daniel Auteuil, Nastassja Kinski, Katrin Cartlidge
Il figlio perduto (Psychic Pilgrim) – uno degli episodi di Nikita
Il figlio perduto (Der verlorene Sohn) – uno degli episodi di Last Cop - L'ultimo sbirro
Il figlio perduto (Der verlorene Sohn) – uno degli episodi di Guardia costiera